Notocitellus — рід бабаків (Marmotini), який включає два види з Мексики. Раніше Notocitellus належав до великого роду ховрахів Spermophilus як підрід або видова група. Оскільки секвенування ДНК гена цитохрому b показало, що Spermophilus є парафілетичним для Marmota, Ammospermophilus та Cynomys, тепер його відокремлено разом із шістьма іншими родами. Точні спорідненості цього роду невідомі, ймовірна така:

Примітки 

Роди ссавців
Бабаки